Feedback může být:

 Feedback (album, Spirit) – album skupiny Spirit z roku 1972
 Feedback (album, Rush) – album skupiny Rush z roku 2003
 zpětná vazba